El Congrés Internacional de Matemàtics de 2010 va ser el vint-i-sisè Congrés Internacional de Matemàtics celebrat a Hyderabad, Índia, del 19 d'agost al 27 d'agost de 2010.

La medalla Chern i el premi Leelavati es van lliurar per primera vegada en aquest congrés.

La presidenta de l'Índia, Pratibha Patil, va iniciar la cerimònia d'obertura i va entregar els Premis.

Awards 
Les medalles Fields es van lliurar a Elon Lindenstrauss, Ngo Bao Chau, Cedric Villani i Stanislav Smirnov. Daniel Spielman va obtenir el premi Nevanlinna i Yves Meyer va obtenir el premi Gauss. La medalla Chern va ser per a Louis Nirenberg. Simon Singh va rebre el premi Leelavati.

Referències 

Congrés Internacional de Matemàtics